Pujo může být:

 Pujo (okres) –  okres v provincii Jižní Čchungčchong v Jižní Koreji
 Pujo (stát) – jedno z korejských království existující od druhého století před naším letopočtem do roku 494 našeho letopočtu
 Pujo (obec) – obec ve francouzském kantonu Vic-en-Bigorre

Podobné 
Puja